Foyer – locale adiacente a una sala teatrale o cinematografica
 Foyer Assurance – compagnia di assicurazioni lussemburghese
 Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball – nome originario della Saint-Quentin Volley, società pallavolistica francese
 Le Foyer – opera teatrale di Octave Mirbeau del 1906